Василий Васильевич Голицын:
 Голицын, Василий Васильевич (1643—1714) — русский дипломат, воевода, министр царевны Софьи Алексеевны.
 Голицын, Василий Васильевич (1572—1619) — русский полководец Смутного времени.